Аку́лово — топоним в России.

Населённые пункты

Алтайский край 
 Акулово — село в Первомайском районе.

Владимирская область 
 Акулово — деревня в Киржачском районе.

Вологодская область 
 Акулово — деревня в Вологодском районе.

Калининградская область 
 Акулово — посёлок в Неманском районе.

Калужская область 
 Акулово — деревня в Бабынинском районе.
 Акулово — село в Бабынинском районе.
 Акулово — посёлок в Боровском районе.

Костромская область 
 Акулово — посёлок в Костромском районе.
 Акулово — посёлок в Островском районе.
 Акулово — посёлок в Парфеньевском районе.
 Акулово — посёлок в Солигаличском районе.

Москва 
 Акулово — посёлок в Восточном административном округе (район Восточный).
 Акулово — деревня в поселении Клёновское Троицкого административного округа.
 Акулово — деревня в поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа.

Московская область 
 Акулово — деревня в Волоколамском районе.
 Акулово — деревня в Дмитровском районе.
 Акулово — деревня в Клинском районе.
 Акулово — деревня в Лотошинском районе.
 Акулово — деревня в городском поселении Кубинка Одинцовского района.
 Акулово — село в городском поселении Одинцово Одинцовского района.
 Акулово — деревня в Рузском районе.
 Акулово — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Акулово — деревня в Серпуховском районе.

Новгородская область 
 Акулово — деревня в Любытинском районе.

Псковская область 
 Акулово — деревня в Новоржевском районе.

Рязанская область 
 Акулово — деревня в Клепиковском районе.
 Акулово — посёлок в Старожиловском районе.
 Акулово — посёлок в Шиловском районе.

Смоленская область 
 Акулово — деревня в Новодугинском районе.

Тверская область 
 Акулово — деревня в Калязинском районе.
 Акулово — деревня в Кимрском районе.
 Акулово — деревня в Рамешковском районе.
 Акулово — деревня в Удомельском районе.

Тульская область 
 Акулово — деревня в Плавском районе.

Ярославская область 
 Акулово — деревня в Борисоглебском районе.
 Акулово — деревня в Даниловском районе.
 Акулово — деревня в Любимском районе.
 Акулово — деревня в Переславском районе.

Железнодорожная станция 
 Акулово — железнодорожная станция на Большом кольце МЖД в Одинцовском районе Московской области.

Озёра 
 Акулово — озеро в Алтайском крае.
 Акулово — озеро в Мурманской области.

См. также 
 Акулов
 Боково-Акулово
 Окулово